Manchete Especial: Documento Verdade foi um programa jornalístico exibido pela Rede Manchete durante o ano de 1992.

Apresentado por Henrique Martins, era uma versão "genérica" do Documento Especial, dirigido por Nelson Hoineff e exibido até o ano anterior na Manchete - o programa, em 12 de julho de 1992, passara a ser exibido pelo SBT.

Dirigido por Aldir Ribeiro, que era da equipe do Documento Especial, abordou temas como Morte, Superstições, Pobreza, entre outros, na mesma linha do original.

A fim de ressaltar as semelhanças, o cenário (uma sala de estar cenográfica) e a abertura eram os mesmos do Especial. Além disso, a escolha de Henrique Martins não foi por acaso: o também ator tem o tom de voz e a aparência parecidas com as de Roberto Maya.

Sem repetir o sucesso do Especial, saiu do ar no final do ano de 1993.

Entre 2015 e 2020, a RedeTV! exibiu um programa jornalístico com o título Documento Verdade. A atração será retomada de forma especial em 31 de julho de 2022, com um programa sobre o trabalho das ONGs na Amazônia.

Programas da Rede Manchete
Programas jornalísticos do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1992
Programas de televisão em língua portuguesa